Tetijiw (; ) ist eine Stadt im Südwesten der ukrainischen Oblast Kiew mit 13.200 Einwohnern (2016).

Die erstmals 1185 schriftliche erwähnte Ortschaft erhielt 1956 den Status einer Siedlung städtischen Typs und wurde 1968 zur Stadt erhoben.

Tetijiw ist der Verwaltungssitz des Rajon Tetijiw und liegt in der Nähe des Ros. Die Hauptstadt Kiew liegt 148 km nordöstlich der Stadt.

Persönlichkeiten 
Am 7. November 1890 kam im Ort der spätere US-amerikanische Bandleader Phil Spitalny († 11. Oktober 1970 in Miami Beach) zur Welt.

Weblinks 
 Ortsgeschichte Tetijiw in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Ersterwähnung 1185
Rajon Tetijiw